Fjodorowna ist der Name folgender Personen:

Siehe auch:
 Fjodorow (weiblich Fjodorowa), russischer Familienname